Niemcy:
 Niederburg – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Hunsrück
 Niederburg – zamek